Canillo puede referirse a:
 Canillo, parroquia de Andorra.
 Canillo (mitología), presente en la mitología Huilliche.
 El nombre común de la planta '''''Pavonia schiedeana